Il Roller Hockey Asia Cup 1997 è stata la 5ª edizione del Roller Hockey Asia Cup; la manifestazione venne disputata in Corea del Sud a Gangneung.
La competizione fu organizzata dall'Asia Confederation of Roller Sports.
Il torneo maschile fu vinto dalla nazionale di Macao per la 3ª volta nella sua storia.
Il torneo femminile fu vinto dal Giappone per la 1ª volta nella sua storia.

Torneo maschile

Nazionali partecipanti

Svolgimento del torneo

Risultati

Classifica

Campioni

Torneo femminile

Nazionali partecipanti

Svolgimento del torneo

Risultati

Classifica

Campioni

Collegamenti esterni 
 
 Risultati torneo femminile su rinkhockey.net

1997